Fullan ist der Familienname folgender Personen:
 Larry Fullan (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Fullan (* 1940), kanadischer Wissenschaftler und Lehrer